Невалайнен () — финская фамилия. Известные носители:

 Невалайнен, Андерс (1858—1933) — один из известнейших финских ювелиров конца XIX — первой четверти XX века.
 Невалайнен, Юкка (род. 1978) — барабанщик финской симфоник-метал-группы Nightwish.